Simeone di Siria
 Simeone di Edessa
 Simeone Stilita il Giovane
 Simeone Stilita il Vecchio

Pagine correlate 

 Simeone